Дэвид Ферри ( или ):
  (1918—1967) — американский пилот, получивший известность в связи с убийством Джона Кеннеди и последовавшими событиями (Процесс Клея Шоу).
 Ферри, Дэвид (род. 1951) — канадский киноактёр и театральный постановщик.